

Patronyme 

 Kaigetsudō Dohan (?-?), artiste japonais d'estampe du  ;
 Meital Dohan (1979-), actrice et chanteuse israélienne.

Toponyme 

 Dohan, une section de la ville belge de Bouillon située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.